Це список станцій Дніпровського метрополітену. Усі наявні 6 станцій належать до однієї лінії, — Центрально-Заводської, і були відкриті 29 грудня 1995 року. Неодноразово велись розмови про відкриття станцій «Центральна» та «Театральна», але терміни щоразу відкладались на тривалий період.

Лінія та наявні станції

Споруджувані та заплановані станції

Посилання 
 Вебсторінка Дніпровського метрополітену на urbanrail.net 
 Вебсторінка Дніпровського метрополітену на gorod.dp.ua  
 Дніпровський метрополітен. Сайт Артема Костюка  
 Вебсторінка Дніпровського метрополітену на metroworld.ruz.net

Примітки 

Списки:Транспорт України
Д